Institut Biochimique SA, azienda farmaceutica svizzera
International Blind Sports Federation, organizzazione sportiva non-profit per non vedenti ed ipovedenti